Glob kan syfta på:

 Glob (programmering) – specificera uppsättningar av filnamn med hjälp av jokertecken
 Glob (uradel) – dansk uradel
 Jordglob – en klotformad karta över jorden

Personer
 Johannes Glob (188–1955), en dansk målare
 P.V. Glob (1911–1985), en dansk arkeolog och professor